Политическая организация:
 Политическая организация общества — другое название политической системы.
 Политическая организация — учреждение или организация.
 Политическая организация — французская леворадикальная непартийная политическая организация.